A pokolba tartó vonat vagy Hellbound train az alábbi művek címe:
 A pokolba tartó vonat (eredeti címe: The Hell-Bound Train), Robert Bloch sci-fi novelláskötete
 Pokolba tartó vonat (angol változata: Hellbound train címmel), a P. Mobil dala